Moisvár ist der Familienname folgender Personen:

 August Mojsisovics von Moisvár (1848–1897), österreichischer Zoologe
 Georg Mojsisovics Edler von Moisvár (1799–1861), österreichischer Chirurg, siehe Georg Mojsisovics

Siehe auch:

 Mojsvár